Корбин Блю Рейверс (), известный как Корбин Блю (род. 21 февраля 1989, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр, певец, продюсер. В 1996 году семья Корбина переехала в Лос-Анджелес. Дебютную роль исполнил в телесериале «Скорая помощь».

Снимался в трилогии «Классный мюзикл» Летом 2004 года Корбин принял участие в новом телесериале «Затерянные на острове» на канале Discovery Kids. Свою первую главную роль сыграл в фильме «Запретная миссия» (2004). Был приглашенной знаменитостью в различных телесериалах, включая «Ханна Монтана» и «Хорошая жена».

С 2006 года Корбин занимается музыкой. Он подписал контракт с «Hollywood Records» и в мае 2007 года вышел его дебютный альбом «Another Side». 10 марта 2009 вышел его второй альбом «Speed of Light».

Биография 
Корбин Блю Риверз родился 21 февраля 1989 года в Бруклине, Нью-Йорк. Родители — Марта и Дэвид Риверз. У него есть три сестры — Джаг, Финикс, и Хантер. Со стороны матери у Корбина итало-американские корни, а со стороны отца — ямайские. Он впервые появился на экране, когда ему было два года, в рекламе таких продуктов, как Bounty, Hasbro, и Nabisco

К четырём годам он уже был моделью Нью-Йоркского агентства «Ford Modeling Agency». Уже тогда он понял, что хочет посвятить себя искусству и начал заниматься танцами, уделяя особое внимание балету и джазу. В возрасте шести лет, Корбин играет свою первую роль в театральном спектакле «Tiny Tim is Dead».

Он окончил среднюю школу «Los Angeles County High School for the Arts» (сокращенно LACHSA). Затем, пойдя по стопам матери, поступил в школу актерского мастерства «High School of Performing Arts», которая находится в Нью-Йорке.

Карьера 
В 1996 году его семья переехала в Лос-Анджелес, где Корбин Блю начал сниматься в кино. Его отец, известный американский актёр, помог сыну сделать первые шаги в мире кинематографа. Вскоре Корбин получил постоянную роль в сериале «High Incident», и был приглашён для съемок в одном из эпизодов сериала «Скорая помощь». Снялся в фильмах «Вольный стиль», «Классный мюзикл: Выпускной», «Запретная миссия», «Семейное дерево».

Первые кинематографические роли Корбин сыграл в фильмах «Солдат», «Пляжное кино», «Семейное дерево», «Таинственные люди» и «В поисках Галактики». Поначалу ему давали небольшие эпизодические роли, но и возраст Корбина на тот момент был невелик. Уже тогда он успел поработать на одной съемочной площадке с Бен Стиллер, Хэнк Азариа и Уильям Мэйси в фильме «Таинственные люди».

В 2004 году он сыграл первую главную роль — Остина, в фильме «Запретная миссия». Фильм имел большой успех у зрителей, что стало неплохим шансом для развития дальнейшей успешной карьеры актёра. После успеха в кино Корбина принимают в Академию танцев Дебби Аллен. Летом 2004 года Корбин начал сниматься в новом телесериале «Затерянные на острове», телеканала Discovery Kids, сыграв Натана МакХью.

В 2005 году Корбин Блю снялся в фильме «Классный мюзикл», где он сыграл роль Чеда Денфорда. Картина имела успех как в США, так и в других странах мира, а Корбин стал кумиром миллионов подростков. В 2007 году в роли главного героя Иззи Дэниэлса, Корбин Блю появляется в фильме «Прыгай!». Он сыграл профессионального боксёра, борющегося не только за победу на ринге, но и за любовь и дружбу. Он также сыграл небольшую роль Спенсера в «Ned’s Declassified School Survival Guide»
и капитана Синей команды в «Disney Channel Games» в 2007 году.

Он сыграл приглашенную знаменитость Джонни Коллинза в премьерном эпизоде Диснеевского телесериала «Ханна Монтана». Последними работами Корбина Блю стали роли в фильмах «Flight 29 Down: The Hotel Tango», «Классный мюзикл: Каникулы» и «Вольный стиль». В 2009 году у актера планируется выход второго сольного диска. В свободное от съемок время Корбин работает на Бродвее. Несмотря на то, что Корбин Блю только начинает сниматься в кино, но уже несколько раз был номинирован на престижные кинематографические награды.

Он получил главную роль в бродвейском мюзикле «На высотах», и гость играла главные роли в одном из эпизодов «Хорошая жена» в октябре 2010 года. В 2011 году он исполнил голос Лу в «Приключения маленького паровозика». В 2012 снялась в фильме ужасов «Scary or Die», и начал снимать «Рени», который будет выпущен в 2012 году. В 2012 году он вернулся на Бродвей в новой постановке «Godspell». Корбин Блю будет приглашенной звездой в эпизоде «Голубая кровь» этой осенью. В марте 2013 года выбран на главную роль Джеффри Кинга в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить». Корбин Блю будет приглашённой звездой в эпизоде «Компаньонов» этой осенью 2013. В сентябре 2013, Участвовал с известная американская танцовщица Карина Смирнофф в «Танцов со звёздами». и начал снимать «Медсестра 3D», который будет выпущен в 2014 году.

Музыкальная карьера 
С 2006 года Корбин начинает заниматься музыкой. Он подписывает контракт с «Hollywood Records» и в мае 2007 года выходит его дебютный альбом «Another Side». За неделю было продано 18000 копий и на «Billboard Top 200» альбом занял 36 место. С конца ноября 2006 года до конца января 2007 года Корбин отправился в тур «Классный мюзикл: Концерт» выступив примерно в 40 различных городах.

10 марта 2009 вышел его второй альбом «Speed of Light», продюсером которого выступала «Hollywood Records». Несмотря на проработку альбома и рекламу, было продано всего 4000 копий. Альбом не имел большого успеха на «Billboard Top 200», но зато породил такие синглы как «Celebrate You» и «Moments That Matter».

Личная жизнь 
Корбин Блю часто занимается благотворительностью, работая на компанию «Starlight Children’s Foundation», «Make-A-Wish Foundation», а также «St. Jude Children’s Research Hospital», и работал в День Благодарения в Сочельник приюте для бездомных в Лос-Анджелесе с Дебби Райан в 2008 году.

Корбин Блю — ярый сторонник организации «Do Something». В 2009 году он получил шестую ежегодную награду «Do Something» в Нью-Йорке. В мае 2011 года Корбин Блю также принял участие в награждении организации «Do Something». Он объединился с «Эйми Тигарден», «Кевин Джонас» и «Джоджо» в ходе мероприятия, чтобы поддержать тринадцать кандидатов на премию в $ 100000 в знак признания их выдающейся активности.

С декабря 2011 встречается с Сашей Клементс. В январе 2016 года официальный представитель актёров объявил о помолвке Сашей Клементс и Корбин Блю.

Фильмография

Дискография

Альбомы 
 2007: Another Side
 2009: Speed of Light

Концертные туры 
 2006 — 2007: Классный мюзикл: Концерт

Саундтреки 
 2006: Классный мюзикл
 2007: Прыгай!
 2007: Классный мюзикл: Каникулы
 2008: Классный мюзикл: Выпускной

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Авторы-исполнители США
Дети-актёры США
Исполнители Hollywood Records
Hasbro
Дети-певцы США
Поп-вокалисты США

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Музыканты танцевальной музыки США